Timken bezeichnet:

 Timken (Kansas), eine Stadt in Kansas.
 Timken Company, ein Hersteller von Kegelrollenlagern und Stahl. 

Timken ist der Familienname folgender Personen: 
 Henry Timken (1831–1909), Erfinder und Gründer der Firma Timken Company.
 William Timken (* 1938), US-amerikanischer Industrieller